Echagüe puede referirse a:

Deportes 
 Atlético Echagüe Club, institución deportiva de la Argentina;

Localidades y divisiones administrativas

Argentina 
 Gobernador Echagüe, localidad de la Argentina;

España 
 Echagüe, localidad de Navarra, España;

Filipinas 
 Echagüe, municipio de la provincia de Isabela.

Personas 
 Alejandra Ortiz-Echague, bailarina española;
 Antonio Ortiz Echagüe, pintor costumbrista español;
 Francisco Echagüe Santoyo, militar español y director de la Aeronáutica Militar;
 Joaquín de Arteaga y Echagüe, duque del Infantado;
 José Ortiz Echagüe, fotógrafo español;
 Juan Pablo Echagüe, escritor argentino;
 María Mestayer de Echagüe, escritora culinaria española;
 Ofelia Echagüe Vera, pintora paraguaya;
 Pedro Echagüe (1828-1889), escritor y dramaturgo argentino, padre de Juan Pablo Echagüe;
 Pedro Antonio Echagüe (1859-1939), gobernador de Santa Fe, Argentina;
 Juan José Pascual Echagüe (1797-1867), gobernador de Santa Fe, Argentina;
 Echagüe, familia argentina de origen vasco-navarro con ramas en España y en otros países sudamericanos.
Alberto Echagüe, cantor y autor conocido principalmente como cantante en las orquestas de Juan D’Arienzo y de Ángel D'Agostino.